Vannuccia är ett släkte av nässeldjur. Vannuccia ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Vannuccia